Bruno Fortunato (Rio de Janeiro, 23 de junho de 1956) é um guitarrista brasileiro. É famoso por integrar a banda brasileira de rock Kid Abelha de 1981 a 2016.

Referências 

Membros do Kid Abelha
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro